Удо Кір (; 14 жовтня 1944) — німецький актор.
 Удо Латтек (, 16 січня 1935, Босемб, Третій Рейх — 1 лютого 2015, Кельн, Німеччина) — німецький футболіст.
 Удо Юргенс (, уроджений Jürgen Udo Bockelmann,  30 вересня 1934, Клагенфурт, Каринтія, Австрія —  21.12.2014 Мюнстерлінген, Швейцарія) — німецько-австрійський (з 2007 він має також Швейцарське громандянство) співак, композитор і піаніст у стилі шансон і поп.
 Удо Валенді (народився 21 січня 1927 в Берліні) — німецький політолог, публіцист, ревізіоніст Голокосту.
 Управління державної охорони України (УДО).
 Вольф-Удо Еттель (, 26 лютого 1921(19210226), Гамбург — 17 липня 1943, Лентіні) — німецький льотчик авіачастин JG3, JG27 «Люфтваффе».
 Удо Кісслінг (; 21 травня 1955, м. Кріммічау, Німецька Демократична Республіка) — німецький хокеїст.